Live in Europe puede referirse a:

 Live in Europe, álbum de Otis Redding de 1967.
 Live in Europe, álbum de Rory Gallagher de 1972.
 Live in Europe, álbum de Creedence Clearwater Revival de 1973.
 Live in Europe, álbum de Leo Kottke de 1980.
 Live in Europe, álbum de Curtis Mayfield de 1988.
 Live in Europe, álbum de Napalm Death de 1989.
 Live in Europe, álbum de Dave Douglas de 1997.
 Live in Europe, álbum de Transatlantic de 2003.
 Live in Europe, álbum de Kultur Shock de 2007.
 Pink: Live in Europe, álbum de Pink.
 Live in Europe 1993, álbum de Deep Purple.